Barfly (album), een studioalbum van de band Buck-O-Nine uit 1995
Barfly (club), een club in Camden Town, Londen, Verenigd Koninkrijk
Barfly (film), een Amerikaanse film uit 1987 met Mickey Rourke en Faye Dunaway
Barfly (strip), een stripreeks in het Ierse tijdschrift Hot Press.